Agde – település Dél-Franciaországban, Hérault megyében
Cap d’Agde – Agde településhez tartozó tengerparti üdülőhely
Cap d’Agde – Európa legnagyobb naturista üdülőtelepe